Scottsdale désigne :

Patronyme 

 Scottsdale, une ville située en Tasmanie.

 Scottsdale, une ville située dans l’Arizona ;
 les Scorpions de Scottsdale, une équipe de baseball qui joue dans la division Est de la Ligue d'automne d'Arizona.

Autres 
 Le Scottsdale Arabian Horse Show, plus grand salon du cheval arabe.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme